Kabinett Depretis steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Depretis I, 15. Kabinett des Königreiches (1876–1877), historische Linke
 Kabinett Depretis II, 16. Kabinett des Königreiches (1877–1878), historische Linke 
 Kabinett Depretis III, 18. Kabinett des Königreiches (1878–1879), historische Linke 
 Kabinett Depretis IV, 21. Kabinett des Königreiches (1881–1883), historische Linke
 Kabinett Depretis V, 22. Kabinett des Königreiches (1883–1884), historische Linke
 Kabinett Depretis VI, 23. Kabinett des Königreiches (1884–1885), historische Linke
 Kabinett Depretis VII, 24. Kabinett des Königreiches (1885–1887), historische Linke
 Kabinett Depretis VIII, 25. Kabinett des Königreiches (1887), historische Linke